Velrybovití (Balaenidae) je čeleď kytovců z parvřádu (malořádu) kosticovců.

Taxonomie 
Čeleď se dělí do dvou rodů, a sice do tzv. pravých velryb (rod Eubalaena) a do rodu Balaena, jehož jediným žijícím zástupcem je velryba grónská. Jejich podrobnější vztahy zachycuje tabulka níže.

Členění velrybovitých

Odkazy

Reference

Literatura 
česky

anglicky

Externí odkazy